Леонор — имя, распространённое в Европе, Северной и Южной Америке.

Принцессы 
 Леонор (род. 2014) — принцесса шведская, герцогиня Готландская.
 Леонор (род. 2005) — принцесса Астурийская, наследница испанского престола.

Фильмы 
 «Леонор» — французский фильм 1975 года.